Însurăței ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Însurăței, Stadt im Kreis Brăila
 Însurăței (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Însurăței (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman